Christopher Eubanks era il detentore del titolo ma è stato eliminato ai quarti di finale da Wu Yibing.

In finale Wu Yibing ha sconfitto Jason Kubler che si è ritirato sul punteggio di 6-7(5-7), 6-4, 3-1.

Teste di serie 

  Jeffrey John Wolf (semifinale)
  Emilio Gómez (semifinale)
  Christopher Eubanks (quarti di finale)
  Jason Kubler (finale, ritirato)

  Michael Mmoh (primo turno) 
  Altuğ Çelikbilek (primo turno) 
  Bjorn Fratangelo (primo turno) 
  Rinky Hijikata (secondo turno)

Qualificati 

  Michail Pervolarakis (primo turno)
  Keegan Smith (primo turno)
  Adrian Andreev (secondo turno)

  Martin Damm (primo turno) 
  Matija Pecotić (secondo turno) 
  Gilbert Klier Júnior (primo turno)

Wildcard 

  Brandon Holt (secondo turno)
  Aleksandar Kovacevic (primo turno)

  Ben Shelton (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Orlando Open 2022